La 19.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 6 de mayo al 9 de mayo de 1965 con un recorrido de 847 km dividido en 6 etapas, con inicio en Ginebra, y final en Vallorbe.

El vencedor fue el italiano Vittorio Adorni, cubriendo la prueba a una velocidad media de 35,6 km/h.

Etapas

Clasificaciones 

Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía

Referencias

Enlaces externos 
 Tour de Romandía en Procyclingstats

1965
Suiza en 1965
Ciclismo en 1965